Монтклеър може да се отнася за:
 Монтклеър, град в Калифорния, САЩ
 Монтклеър, град в Ню Джърси, САЩ
 Монтклеър, град във Вирджиния, САЩ